Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Anthony:

 USS Anthony (DD-172), ein Zerstörer der Wickes-Klasse, in Dienst von 1919 bis 1922
 USS Anthony (DD-266), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, das aber drei Monate vor dem Stapellauf in Greene (DD-266) umbenannt wurde
 USS Anthony (DD-515), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1972

Einzelnachweise 

Anthony